3 miejscowości w Polsce: 
 Połchowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Puck 
 Połchowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Kamień Pomorski 
 Połchowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Węgorzyno

miejscowość na Białorusi:
 Połchowo – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim